Coulonces (Calvados)
 Coulonces (Orne)